Le canton de Bergerac est le nom porté par plusieurs divisions administratives françaises :

 le canton de Bergerac est un ancien canton du département de la Dordogne, divisé en deux en 1973 :
 canton de Bergerac-1, composé d'une fraction de la commune de Bergerac ;
 canton de Bergerac-2, comprenant le reste de la commune de Bergerac, et plusieurs autres communes.